Feleitos bravos puede referirse a:
 El nombre común de la planta Asplenium ruta-muraria;
 El nombre común de la planta Pteridium aquilinum.